Олександрівський сад — парк у центрі Москви.
 «Олександрівський сад» — кінцева станція Філівської лінії Московського метрополітену.
 Олександрівський сад — сад в Адміралтейському районі Санкт-Петербурга, розташований в самому центрі міста.